Ел Карденал има више значења:

 Ел Карденал (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карденал (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Карденал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Карденал (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Карденал (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику